AHAH steht als Abkürzung für:

 Asynchronous HTML and HTTP, ein Ajax-ähnliches Konzept der asynchronen Datenübertragung zwischen einem Webbrowser und dem Server
 die Pluralform für „Alte Herren“, siehe Philister

AHAH